Михаэль Крумм (; родился 19 марта 1970 года в Ройтлингене, ФРГ) — немецкий автогонщик, чемпион мира в классе GT1 2011 года, 2-кратный победитель JGTC в классе GT500.

Общая информация 
Крумм владеет английским, японским, немецким и французским языками.

1 декабря 2001 года в токийском соборе Пресвятой Девы Марии Михаэль женился на японской теннисистке Кимико Датэ.

Спортивная карьера

Первые годы 

Крумм начал свою карьеру в большом автоспорте в 1989 году, когда провёл сезон в национальном первенстве Формулы-Форд 1600. Дебют оказался на редкость удачным — новичок выиграл три из десяти гонок чемпионата и завоевал чемпионский титул. В этом же году Михаэль дебютировал в национальном чемпионате в более старшем классе — в Формуле-3. Однако следующего старта в этом классе приходится ждать до 1992 года, до этого удовлетворяясь стартами в аналогичных Формуле-Форд сериях.

Дебютный полный сезон в Формуле-3 прошёл вполне удачно — Крумм проводит 26 гонок, одерживает дебютную победу и занимает шестое место в чемпионате, также немец дебютирует на Гран-при Макао, Гран-при Монако и на Masters в Зандворте.

Карьера Европе продлилась ещё год, однако результаты существенно не улучшились. Контакты с командами более старших классов заканчивались, когда их владельцы узнавали, что Михаэль не сможет принести с собой должное дополнительное финансирование. Выходом из ситуации стало подписание контракта с командой Tom`s японской Формулы-3, сулившее потенциальное продолжение карьеры в гонках спортпрототипов.

Первый японский период 
Дебютный год в сильной команде японской Ф3 прошёл более чем удачно — немец выиграл шесть из десяти гонок чемпионата и набрав на 19 очков больше второго призёра завоевал чемпионский титул. В этом же сезоне Михаэль дебютирует в местной Ф3000 и в JTCC. В межсезонье Крумм завершает карьеру в Формуле-3, замещая выступления в ней стартами в JGTC.

Крумм надолго задерживается в Японии, наладив контакты с многими местными командами. В 1996 году он даже делает попытку попасть в Формулу-1, подписав контракт тест-пилота с проектом Dome, позже закрытый из-за недостатка финансирования.

Сезон-1997 приносит Михаэлю самый крупный успех в карьере на тот момент: в одном экипаже с испанцем Педро де ла Росой он прионсит Toyota чемпионский титул в JGTC в старшем классе GT500.

В 1998 году Крумм на короткое время покидает японские серии, переходя в автоспортивный проект концерна Nissan. В этом же году происходит дебют немца в 24 часах Ле-Мана (5-е место в своём классе).

Второй японский период 
В 1999 году Михаэль возвращается в японские серии, выступая в Формуле-Ниппон и JGTC.

Через год немцу удаётся финишировать вторым в формулическом чемпионате, уступив лишь недавнему пилоту Ф1 Торе Такаги. В 2001 году Михаэлю удаётся собрать небольшой спонсорский бюджет, позволивший ему на несколько гонок купить место боевого пилота Dale Coyne Racing серии CART.

В 2002 году Крумм дебютирует в 24 часах Ле-Мана в старшем классе прототипов за заводскую команду Audi. Экипаж занимает третье место в абсолютном зачёте.

В сезоне-2003 немец во второй раз покоряет JGTC в старшем классе. Михаэль и Сатоси Мотояма лишь на три очка опережают ближайшего конкурента из Team LeMans. Следующие несколько лет проходят без больших успехов; Крумм периодически выступает в различных мировых сериях за команды, сотрудничающие с Nissan.

Последние годы 
С 2009 года немец постепенно перебирается в европейские серии, закрепляясь сначала в FIA GT, а затем в её преемнике — чемпионате мира FIA GT1. В 2011 году Крумм вместе с соотечественником Лукасом Луром выигрывает четыре из двадцати гонок этой серии и набрав 137 баллов вырывает на последнем этапе у конкурентов на Aston Martin чемпионский титул. Затем Михаэль вместе с Nissan вновь уходит в гонки на выносливость — стартуя в Super GT, FIA WEC и ряде менее престижных стартов. Также немец принимает участие в тестирование проекта DeltaWing, в том числе выводя его и на старт суточного марафона во французской Сарте.

В 2013 году Михаэль во второй раз в своей карьере финиширует на подиуме в своём классе в 24 часах Ле-Мана, пилотируя Zytek-Nissan команды Greaves Motorsport. Экипаж был заявлен в младший класс лемановских прототипов и хоть и не показывал особой скорости по ходу всех тренировок, смог обойтись без особых технических проблем и финишировать десятым в абсолюте и четвёртым в своём классе, переместившись после дисквалификации за нарушение технического регламента экипажа № 26 команды G-Drive Racing на одну строчку вверх.

В 2015 году также принял участие в 24 часах Ле-Мана, на этот раз в старшем классе лемановских прототипов за заводскую команду Nissan. Экипаж, в состав которого входил Крумм, стал единственным из трёх экипажей команды, кому удалось финишировать, но он не был классифицирован, так как не прошёл 70 % дистанции победителя гонки.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Гонки спортпрототипов

24 часа Ле-Мана

FIA GT1 

Жирным выделен старт с поул-позиции.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  
 

Автогонщики Германии
Пилоты Формулы-Форд
Пилоты Немецкой Формулы-3
Пилоты Итальянской Формулы-3
Пилоты Японской Формулы-3
Пилоты Японской Формулы-3000
Пилоты Формулы-Ниппон
Пилоты CART ChampCar
Пилоты Super GT
Пилоты FIA GT
Пилоты чемпионата мира FIA GT1
Пилоты Американской серии Ле-Ман
Пилоты Европейской серии Ле-Ман
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Германии
Пилоты FIA WEC
Пилоты TOM'S